Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Ashley Fisher e Stephen Huss 4-6, 6-3, 7-66.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Tom Vanhoudt (Campioni)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (quarti di finale)

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (finale)
 Robert Lindstedt /  Alexander Peya (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2004